André Jobin ist der Name folgender Personen:

* André Jobin (Politiker) (1786–1853), kanadischer Politiker
 André Jobin (Comicautor) (* 1927), schweizerisch-französischer Comicautor
 André Jobin (Sänger) (* 1933), kanadischer Sänger (Tenor), Schauspieler und Bühnenbildner